George Willem van Schaumburg-Lippe (1784-1860), zoon van Filips II Ernst van Schaumburg-Lippe en Juliana van Hessen-Philippsthal
George Willem van Schaumburg-Lippe (1926-1945), zoon van Walraad van Schaumburg-Lippe en Bathildis van Schaumburg-Lippe